Внеочередные Олимпийские игры 1906 года проводились в Афинах 22 апреля — 2 мая 1906 года (с 9 по 19 апреля по юлианскому календарю) на «Мраморном стадионе», на котором проходили Олимпийские игры 1896 года. Участвовали 883 спортсмена и 20 спортсменок из 21 страны. Игры были запланированы к проведению МОК ещё в 1901 году. Замысел организаторов состоял в том, чтобы с 1906 года начать проводить Внеочередные Олимпийские игры через каждые четыре года (1910, 1914, 1918 и позднее), чтобы таким образом они чередовались с Очередными Олимпийскими играми с интервалом в два года, а международная спортивная жизнь стала бы более насыщенной событиями мирового масштаба. Поскольку следующие игры 1910 года также планировалось проводить в Афинах, но к тому времени на Балканах разразился глубокий политический кризис, в итоге приведший к Первой мировой войне, то последующие игры не состоялись. В итоге проект не получил дальнейшего развития, и игры 1906 года стали первыми и последними в этой серии, хотя окончательный отказ от идеи проведения внеочередных игр состоялся только в 1918 году. В дальнейшем игры 1906 года не признавались новым составом МОК официальными и не получили порядкового номера.

Страны-участницы

Медальный зачёт

См. также 
 Борьба на летних Олимпийских играх 1906
 Футбол на летних Олимпийских играх 1906

Примечания